

Sigle 
 Advanced Power Management  – firmware per il risparmio energetico
 American Public Media  – marchio della radio pubblica statunitense Minnesota Public Radio
 Association for Project Management  – associazione per il project management
 Azienda Perugina della Mobilità  – azienda comunale per il trasporto pubblico di Perugia
actions per minute- termine utilizzato nel contesto dei videogiochi

Codici 
 apm – codice ISO 639-3 della lingua mescalero